La nazionale di baseball olandese Under-18 rappresenta i Paesi Bassi nelle competizioni internazionali di età non superiore ai diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 

 1974:  1°
 1976:  2°
 1978:  2°
 1982:  1°
 1984:  2°
 1986:  1°

Altri progetti

Collegamenti esterni

Under-18